Esta é uma lista de Futebolistas do Futebol Clube de Penafiel

Por temporada

Plantel 2015/2016

Plantel 2016/2017
guarda-redes:1 Coelho, 33 Tiago Rocha, 25 Ivo Gonçalves
defesa: 2 Luís Dias, 3 Paulo Bessa, 5 Pedro Ribeiro, 15 Daniel Martins, Kalindi Souza, 24 Jules Diouf, 34 João Paulo, 53 François D’Onofrio, 55 Pedro Araújo
médios: 8 Hélio Cruz, 17 César Gomes, 27 André Fontes, 28 Edú Silva, 30 Rafa Sousa, 32 Romeu Ribeiro, 6 Djibril Zidnaba.
Avançados:9 Fidélis, 11 Fernando Andrade, 21 Wellington Carvalho, 22 Danilo Rodrigues, 86 Gonçalo Abreu, 91 Fábio Fortes, 10 David Mbala

Plantel 2017/2018

Futebol Clube de Penafiel